Верхняя Охтома — река в России, протекает по территории Пяльмского и Куганаволокского сельских поселений Пудожского района Республики Карелии. Длина реки — 10 км, площадь водосборного бассейна — 52,4 км².

Общие сведения 
Река берёт начало из Верхнего Охтомозера на высоте 157,1 м над уровнем моря и далее течёт преимущественно в востоко-юго-восточном направлении по частично заболоченной местности.

Река в общей сложности имеет два малых притока суммарной длиной 6,0 км.

Впадает на высоте 149,5 м над уровнем моря в Нижнее Охтомозеро, из которого вытекает река Нижняя Охтома, впадающая в Водлозеро.

Населённые пункты на реке отсутствуют.

Код объекта в государственном водном реестре — 01040100412102000016234.

См. также 
 Реки Карелии

Примечания 

Бассейн Водлозера
Реки Пудожского района